Bożena Antoniak (ukr. Боже́на Юріївна Антоня́к; ur. 22 maja 1971, Lwów) – ukraińska tłumaczka, slawistka, językoznawca, leksykograf i wydawca.

Życiorys 
Absolwentka Uniwersytetu Lwowskiego ze specjalnością "język serbsko-chorwacki i literatura Jugosławii" (1994), doktor Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (1998). Wykładowca języka polskiego Politechniki Lwowskiej. Właścicielka wydawnictwa „Urbino”, specjalizującego się w publikacjach tłumaczeń literatury polskiej. Tłumacz z języka polskiego i górnołużyckiego.

Tłumaczenia z języka polskiego 
 Marek Krajewski Кінець світу в Бреслау (Київ: Факт, 2007)
Marek Krajewski Смерть у Бреслау (Київ: Нора-друк, 2009)
Marek Krajewski Голова Мінотавра (Львів: ЛА Піраміда, 2009)
Marek Krajewski Еринії (Львів: Урбіно, 2010)
Marek Krajewski Привиди в місті Бреслау (Львів: Урбіно, 2010)
 Zygmunt Miłoszewski Зміїні гори (Львів: Видавництво Старого Лева, 2010)
 Joanna Fabicka Шалене танго: істеричний роман (Львів: Урбіно, 2010)
 Barbara Kosmowska Буба (Львів: Урбіно, 2010)
 Olga Tokarczuk Веди свій плуг понад кістками мертвих (Львів: Урбіно, 2011)
Marek Krajewski Числа Харона (Львів: Урбіно, 2011)
Barbara Kosmowska Буба: мертвий сезон (Львів: Урбіно, 2011)
Barbara Kosmowska Позолочена рибка (Львів: Урбіно, 2012)
Małgorzata Karolina Piekarska Клас пані Чайки (Харків: Школа, 2012)
Igor Gurewicz Борек і Боги слов'ян (Тернопіль: Мандрівець, 2012)
Tadeusz Konwicki Хроніка любовних подій (Львів: Урбіно, 2012)
Zygmunt Miłoszewski Терапія злочину (Львів: Урбіно, 2012)
 Zygmunt Miłoszewski Зерно правди (Львів: Урбіно, 2013)
 Joanna Jagiełło Кава з кардамоном (Львів: Урбіно, 2013)
 Joanna Jagiełło Шоколад із чилі (Львів: Урбіно, 2013)
 Małgorzata Gutowska-Adamczyk Дівчата з 13-ї вулиці (Львів: Урбіно, 2014)
 Tadeusz Dołęga-Mostowicz Знахар (Львів: Урбіно, 2014)
 Tadeusz Dołęga-Mostowicz Професор Вільчур (Львів: Урбіно, 2015)
 Zygmunt Miłoszewski Гнів (Львів: Урбіно, 2015)
 Tadeusz Konwicki Маленький Апокаліпсис (Львів: Урбіно, 2015)
 Grzegorz Kasdepke Касперіада. Незвичайні пригоди звичайної родини (Харків: Школа, 2016)
 Grzegorz Kasdepke Міфи для дітей (Львів: Урбіно, 2016)
 Marcin Szczygielski Ковчег часу (Львів: Урбіно, 2016)
Marcin Szczygielski За синіми дверима (Львів: Урбіно, 2017)
 Katarzyna Ryrych Про Стівена Гокінга,Чорну Діру та Мишей-під-Підлогою (Львів: Урбіно, 2016)
 Jacek Dehnel Ляля (Львів: Урбіно, 2016)
 Joanna Jagiełło Тирамісу з полуницями (Львів: Урбіно, 2017)
 Andrzej Maleszka Магічне дерево. Червоний стілець (Львів: Урбіно, 2017)
 Bogdan Loebl Пекло ввійшло до раю (Львів: Урбіно, 2017)
 Nikola Kucharska, Joanna Wais Розкажу тобі, мамо, що роблять коти (Львів: Урбіно, 2017)
 Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubak Бути як Тигр (Львів: Урбіно, 2017)
 Joanna Jagiełło Щоденник Черепушки (Львів: Урбіно, 2018)
 Emilia Dziubak Розкажу тобі, мамо, що роблять динозаври (Львів: Урбіно, 2018)
 Marcin Szczygielsk Театр невидимих дітей (Львів: Урбіно, 2018)
 Justyna Bednarek Неймовірні пригоди десятьох шкарпеток (чотирьох правих і шістьох лівих) (Львів: Урбіно, 2018)
 Joanna Jagiełło Молоко з медом (Львів: Урбіно, 2019)
 Zofia Fabjanowska-Micyk Банзай. Японія для допитливих (Львів: Урбіно, 2019)
 Izabella Kaluta Ман Чжу. Китай для допитливих (Львів: Урбіно, 2019)

Tłumaczenia z języka górnołużyckiego 
 Юрій Брезан Великі пригоди маленького котика (Львів: Видавництво Старого Лева, 2005)
 Jěwa-Marja Čornakec Мишка в хмарах (Львів: ЛА Піраміда, 2005)
 Юрій Брезан З щоденника маленької такси («Кур'єр Кривбасу», № 199, 2006)
 Jěwa-Marja Čornakec Зачарована сорока (Львів: ЛА Піраміда, 2006)
 Ян, що не знав страху. Казки лужицьких сербів (Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2009)

Wywiady 
 Божена Антоняк: «Перекладач має бути добрим стилістом» («Львівська газета», 28 грудня 2005) 
 «Оптимістичний творчий тандем» («День», 23 липня 2010) 
 Анатолій Івченко + Божена Антоняк: видавництво "Урбіно", польська сучасна література, якісна поліграфія, («Читомо», 28 листопада 2010)

Przypisy 

Absolwenci Uniwersytetu Lwowskiego
Ukraińscy tłumacze
Urodzeni w 1971
Ludzie urodzeni we Lwowie